Пирамида может означать:
 Пирамида — тип многогранников.
 Пирамида — вид архитектурного сооружения в форме пирамиды.
 Энергетическая пирамида — конструкция пирамидальной формы, предназначенная для концентрации гипотетической аномальной духовной энергии.
 Финансовая пирамида — способ получения дохода за счёт постоянного расширяющегося привлечения денежных средств.
 Пирамидальная схема — способ получения дохода за счёт постоянного привлечения новых участников.
 Пирамида — официальное название игры в русский бильярд.
 Пирамида — элемент художественной, силовой и пластической акробатики, групповое расположение акробатов, которые, поддерживая друг друга, образуют сложные фигуры.
 Пирамидка — головоломка, прототипом которой был кубик Рубика.
 Пирамида изображения — класс иерархических структур данных, созданных для задач машинного зрения.
Схемы и диаграммы
 Пирамида здорового питания — диаграмма, схематическое представление принципа здорового питания.
 Пирамида знаний — условная классификация наработанного поколениями уровня и охвата знаний человечества, которые схематично отображаются в виде уровней этой фигуры.
 Пирамида потребностей — иерархическая модель потребностей человека, представляющая собой упрощённое изложение идей американского психолога А. Маслоу.

Географические объекты 
 Пирамида — бывший российский шахтёрский посёлок на Шпицбергене.
 Пирамиды — село в Бутурлиновском районе Воронежской области.

Художественные произведения 
 «Пирамида» — роман британского писателя У. Голдинга.
 «Пирамида» — роман русского писателя Л. М. Леонова.
 «Пирамида» — роман русского писателя Б. Е. Бондаренко.
 «Пирамида» — роман албанского писателя И. Кадаре.
 «Пирамиды» — роман Терри Пратчетта.
 «Пирамида-1» — историко-документальная книга об узбекском уголовном деле, в ходе которого к уголовной ответственности было привлечено практически всё высшее руководство Узбекской ССР.

Телевидение и кино 
 Пирамида — телевизионная передача. Транслировалась в США и Великобритании с 1973 года.

Прочее 
 Пирамида — культурно-развлекательный комплекс в Казани.
 «Пирамида» — фонтан в Нижнем парке Петергофа.
 «Пирамида» — команда КВН из Владикавказа.
 «Пирамида» — один из первых павильонов пейзажной части Екатерининского парка в Царском Селе.

См. также 
 Пирамиды Голода
  | 
 Пирамидион
 Пирамидз
 Перевёрнутая пирамида